Kolodkin ist der Familienname von:
 Jakob Alexejewitsch Kolodkin (1785–1853), russischer Schiffskonstrukteur
 Anatoli Lasarewitsch Kolodkin (1928–2011), russischer Richter

Sonstiges:
 Mount Kolodkin, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika